Sennfeld ist der Name folgender Orte und Einrichtungen:

 Sennfeld, Gemeinde im Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Bad Sennfeld, ehemalige Kurstätte nahe dieser bayerischen Gemeinde
 Sennfeld (Adelsheim), Stadtteil von Adelsheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg; ehemals selbständige Gemeinde

Siehe auch:

 Šenfeld
 Senefelder
 Sennfelder